Die Saison 1996/97 war die 2. Spielzeit der höchsten Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns als Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern und die dritte als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland.

Statistik

Tabelle

Einzelnachweise 

199697
Verbandsliga MecklenburgVorpommern 1996 97